Бомец-ле-Лож:

 Бомец-ле-Лож — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас.
 Бомец-ле-Лож — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.